Larisa je lahko:
 Larisa, mesto v Grčiji
 Larisa, žensko osebno ime
 Larisa, Neptunov satelit